Аптекман — фамилия. Известные носители:

 Аптекман, Дора Исааковна (1853—после 1926) — русская революционерка, земский врач, двоюродная сестра О. В. Аптекмана.
 Аптекман, Наум Григорьевич (1893—1960) — советский кинооператор художественных фильмов.
 Аптекман Н. М. — один из псевдонимов журналиста, известного как Милетий Зыков.
 Аптекман, Осип Васильевич (1849—1926) — русский революционер, социал-демократ, врач, двоюродный брат Д. И. Аптекман.
 Аптекман, Юрий Георгиевич (1920 — после 2003) — пианист и артист-юморист, работавший в паре с А. Стучковым.
 Аптекман, Михаил Юрьевич (1949—2008) — советский и российский пианист, композитор и концертмейстер.